— группа из 22 островов к юго-западу от Окинавы.

География 

Четыре острова обитаемы:
 ,
 ,
 ,
 

Острова принадлежат округу Симадзири.

История 
26 марта во время Битвы за Окинаву во Вторую мировую войну на острова Керама высадилась 77-я пехотная дивизия ВС США. За пять дней острова были захвачены; с них готовилось нападение на Окинаву.

Интересные факты 
На островах Акадзима и Дзамамидзима имела место любовная история двух собак Мэрилин и Сиро. По ней снят фильм «Мэрилин ни айтай».

Примечания

Ссылки 
 

Рюкю